Carl Smith kan avse:
Carl Edvard Smith – svensk militär och författare
Carl Smith (musiker) – countrysångare
Carl Smith (kompositör) – kompositör
Charles Smith (företagare) (1852-1925), svenskamerikansk företagare